bannock – rodzaj wypieku, potrawa kuchni brytyjskiej
 Bannock (Banokowie) – plemię Indian Ameryki Północnej
 Bannock – miejscowość w USA, w stanie Ohio
 Bannock – hrabstwo w USA, w stanie Idaho